Kandel steht für:
 Kandel (Pfalz), Kleinstadt in der Südpfalz im Landkreis Germersheim, Rheinland-Pfalz
 Verbandsgemeinde Kandel, Verbandsgemeinde mit Sitz in der Stadt Kandel

 Kandel (Berg) (1241,2 m), Berg im Mittleren Schwarzwald nahe Waldkirch, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Kandel (Weserbergland) (?? m), Höhenzug westlich der Weser bei Holzminden, Landkreis Holzminden, Niedersachsen

 Kandel (Abfluss), im süddeutschen Raum die Bezeichnung für einen (Wasser)-Abfluss
 Kandel (Rinschbach), Aquädukt zur Wiesenbewässerung im Tal des Rinschbachs (zur Seckach) südöstlich von Schlierstadt, Stadt Osterburken, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg

Kandel ist der Familienname folgender Personen:
 David Kandel (~1520–~1590), Grafiker der Renaissance
 Denise Kandel (* 1933), US-amerikanische Sozialmedizinerin und Epidemiologin
 Eric Kandel (* 1929), US-amerikanischer Neurowissenschaftler österreichischer Herkunft
 Isaac Leon Kandel (1881–1965), US-amerikanischer Vergleichender Pädagoge
 Johannes Kandel (* 1950), deutscher Politikwissenschaftler und Historiker
 Lenore Kandel (* 1963), US-amerikanische Lyrikerin rumänisch-jüdischer Abstammung
 Norbert Kandel (* 1955), deutscher Journalist und Autor
 Sonja Lahnstein-Kandel (* 1950), deutsche Volkswirtin, Initiatorin und geschäftsführende Gesellschafterin von step21 – Initiative für Toleranz und Verantwortung

Siehe auch:
 Kandell